Bontnewydd bezeichnet:
 Bontnewydd (Ceredigion), Dorf in Ceredigion
 Bontnewydd (Gwynedd), Dorf und Community in Gwynedd
 als Alternativbezeichnung die Pontnewydd-Höhle in Denbighshire